Квалификация женского чемпионата КОНКАКАФ 2022 года - предстоящий турнир, в котором будут участвовать взрослые женские национальные сборные членов КОНКАКАФ для определения команд-участниц Чемпионата КОНКАКАФ среди женщин 2022 года. Отборочные матчи состоятся в ноябре 2021 года и апреле 2022 года. Всего шесть команд пройдут в финальный турнир, присоединившись к сборным Канады и США, которые прошли квалификацию автоматически. Чемпионата КОНКАКАФ среди женщин будет служить также квалификацией для Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023 года в Австралии и Новой Зеландии, а также на футбольный турнир на Летних Олимпийских играх 2024 года во Франции.

Формат 
Отборочные соревнования пройдут в ноябре 2021 года и апреле 2022 года. Команды будут разделены на шесть групп по пять команд и сыграют два домашних и два выездных матча. Если заявлено более тридцати сборных КОНКАКАФ, перед отборочным групповым этапом будет проведен предварительный раунд игры. Однако, поскольку 30 команд вышли в квалификацию, в этом не было необходимости. Шесть победителей групп пройдут в финальный турнир.

Посев команд 
Квалификационная жеребьевка состоялась 21 августа 2021 года в 15:00 в Майами, США. 30 команд были отсортированы на основе Мирового рейтинга ФИФА среди женщин за июнь 2021 г. Шесть лучших команд в рейтинге были предварительно отобраны и автоматически распределены на позицию 1 в порядке от группы A до F. Оставшиеся команды были помещены в корзины с 1 по 4 в зависимости от рейтинга, причем каждая корзина содержала по шесть команд. В корзине 4 находились две команды с самым низким рейтингом, а также четыре команды без рейтинга. В розыгрыше команды были взяты из каждой корзины и размещены по группам.

Групповой этап 

8 октября 2021 года КОНКАКАФ объявил, что ноябрьские матчи перенесены на февраль 2022 года из-за проблем с поездками в некоторые страны в результате пандемии COVID-19. Так же, объявлены даты всех матчей квалификации.

Группа A 

Время матча указано по местному времени.

Группа B 

Время матча указано по местному времени.

Группа C 

Время матча указано по местному времени.

Группа D 

Время матча указано по местному времени.

Группа E 

Время матча указано по местному времени.

Группа F 

Время матча указано по местному времени.

Квалифицированные команды 

Следующие восемь команд вышли в финальный турнир.

1 Жирным шрифтом отмечены чемпионы этого года. Курсивом указаны хозяева для этого года.

Примечания 

2021
2021 год в футболе
2022 год в футболе
Ноябрь 2021 года
Апрель 2022 года
Международные соревнования по футболу в США
Международные соревнования по футболу в Канаде
Спорт в США в 2021 году
Спорт в Канаде в 2021 году
Спорт в США в 2022 году
Спорт в Канаде в 2022 году
Соревнования национальных сборных по футболу